Amelrik of Amalrik is een mannelijke voornaam van Germaanse oorsprong. De bekendste naamdrager was de Visigotische koning Amalarik (502-531).

Etymologie
De Germaanse naam Amelrik is een samenstelling van amel- ("strijd", waarvan ook Amalia afgeleid is) en -rik ("machtig" of "heerser", dat in vele Germaanse namen opduikt, zoals Hendrik of Frederik). De Italiaanse naam Amerigo wordt wel met Amelrik in verband gebracht, maar deze etymologie is onzeker.

Varianten
Duits: Amalrich, Amalarich, Amelrich
Frans: Amaury, Amalaric (ook als achternaam: Amalric, Amaurich, Maury)
Italiaans: Amalrico, Amalarico
Latijn: Amalricus, Amalaricus
Pools: Amalryk, Amalaryk
Portugees: Amalrico, Amalarico, Almerico, Amauri

Jongensnaam